Dlouhá Stráň – comune ceco del distretto di Bruntál
Labská Stráň – comune ceco del distretto di Děčín, nella regione di Ústeckém
Kamenická Stráň – frazione di Růžová, comune ceco del distretto di Děčín, nella regione di Ústeckém
Stráň – frazione di Sadov, comune ceco del distretto di Karlovy Vary
Stráň – frazione di Potůčky, comune ceco del distretto di Karlovy Vary